Nicole Prescovia Elikolani Scherzinger, coneguda com a Nicole Scherzinger (Honolulu, Hawaii, 29 de juny de 1978) és una cantant, compositora, ballarina, actriu, presentadora de televisió i model estatunidenca, coneguda per ser l'exvocalista del grup musical femení Pussycat Dolls.

A finals de la dècada dels 1990, Scherzinger va ser vocalista de suport del grup de rock Days of the New. Més tard, va participar en un reality show anomenat Popstars, a partir del qual es va formar un grup femení amb el nom d'Eden's Crush, del qual va formar part. Després de la dissolució d'aquest grup, va entrar a les Pussycat Dolls i es va convertir en la líder del grup, i va assolir gran popularitat a nivell mundial. Fins ara, les Pussycat Dolls han llançat dos àlbums d'estudi, PAD i Doll Domination, amb dues gires mundials de suport. Al maig de 2010, Nicole es va proclamar guanyadora de la desena temporada de Dancing With The Stars. Des de 2010, va iniciar la carrera en solitari.

Primers anys 
Nicole Scherzinger va néixer el 29 de juny de 1978, a Honolulu, Hawaii. El seu pare, Alfonso Valiente, és descendent de filipins, i la seva mare, Rosemary, és descendent de hawaians i russos. La seva mare va donar a llum na Nicole quan tenia 18 anys i vivien en una zona central de la ciutat. Els pares de Nicole es van separar quan tot just ella era un nadó. La seva família materna es va mudar a Louisville, Kentucky, quan tenia sis anys, amb la seva germana Ke'ala i el seu padrastre alemany-americà Gary Scherzinger (d'aquí el seu cognom).

En una entrevista amb The Daily Mail, Scherzinger va explicar que es va criar sota una estricta educació catòlica apostòlica romana conservadora a Hawaii. Primer va anar a la Meyzeek Middle School. Nicole va declarar que no tenia massa diners i per això agraeix avui en dia tot el que va fer la seva mare per ella per ajudar-la a ser la persona en la qual s'ha convertit. Nicole va començar actuant a Louisville, mentre assistia a l'escola d'arts escèniques per a joves del duPont Manual High School i al teatre d'actors de Louisville. En la seva adolescència, Nicole va ser sub-campiona del concurs de talents Kentucky State Fair's Coca-Cola Talent Classic de 1996. Nicole va millorar les seves actuacions teatrals al Wright State University, on actuava com a Julie La Verne en el musical Show Boat, però va deixar aparcats els seus estudis el 1999 per ser la corista de la banda de rock Days of the New.

En una entrevista amb la revista Fabulous el 2010, Nicole va admetre que quan cursava els seus estudis no tenia gens de diners. Ella va dir: "Sé exactament el que és la pobresa, però ara m'estic donant del gir de la meva vida, i estic molt agraïda per aquest fet". Més tard, durant una entrevista amb You Magazine, Scherzinger confessà que en els seus primers anys el seu gran somni de ser una estrella començava a passar-li factura i a fer-se més llunyà del que ella esperava. Va haver d'estalviar, i va començar a fer coses com ara menjar aliments de baixa qualitat, com pancakes fets d'aigua per tal d'estalviar els diners que podria haver gastat en llet. Usava roba de botigues de caritat i treballava com a cambrera, amb un sou baix que a finals de mes desapareixia, destinat enterament a pagar-se els estudis.

Carrera musical

2001-03: Eden's Crush i Pree Pussycat Dolls 
El 2001, Scherzinger va competir en la primera temporada del reality show de la cadena WB Television Network anomenat Popstars, on aconseguí fer-se un lloc en el grup femení Eden's Crush, del qual va esdevenir una de les vocalistes principals. El seu single "Get Over Yourself (Goodbye)" es posicionà en el número 1 de les llistes de recomptes i vendes Billboard Hot 100. El grup va sortir de gira amb * NSYNC i Jessica Simpson. "Love This Way" va ser el segon single escollit de l'àlbum Popstars, però, el seu segell discogràfic London-Sire Records es va declarar en fallida i Eden's Crush es va dissoldre. Al novembre de 2007, Scherzinger parlà de la seva etapa a Eden's Crush dient: "Va ser horrible. Estava en una banda amb quatre noies i cada dia era una tortura per a mi. Estàvem a la televisió constantment i l'atmosfera era detestable. Cada dia que vaig estar a aquesta banda el vaig passar plorant. La banda estava destinada a ser divertida i frívola, però la realitat és que va ser terrible. Jo era massa sensible en aquell moment, però m'he enfortit. No podria haver anat a les Pussycat Dolls sense la meva experiència a Eden's Crush".

Després de la dissolució d'Eden's Crush, Scherzinger va fer algunes aparicions promocionals en solitari sota l'àlies de Nicole Kea, inclosa una versió de "Breakfast in Bed" per a la banda sonora del film 50 primeres cites (50 First Dates) el 2003. Aquesta cançó va ser produïda per Nick Hexum, el seu xicot durant tres anys. També va aparèixer, el 2002, en el videoclip de 311, "Amber", la banda del seu xicot, on Nicole apareix banyant-se en una platja. Scherzinger treballà amb Yoshiki, de la banda de rock japonesa X Japan en el projecte Violet UK del músic nipó. Va cantar la versió en anglès de "I'll Be Your Love" en directe amb l'Orquestra Simfònica de Tòquio. La cançó va aparèixer, també, en el recopilatori de 2003 "Exposition of Global Harmony".

2003-06: Pussycat Dolls i PCD 
El maig de 2003, Scherzinger es va unir al grup burlesque The Pussycat Dolls, que estava buscant nous talents. Ella havia vist per primera vegada el grup actuant a The Batega Show with David Letterman al novembre de 2002, on Carmen Electra va cantar "Big Spender" del musical Sweet Charity. El 2006, Scherzinger va dir: "Em va cridar l'atenció perquè jo havia interpretat a Velma Kelly a la universitat de Chicago". En una entrevista va parlar del seu paper amb les Pussycat Dolls afirmant que es tractava d'"un repte al capdavant del grup" però que "cada noia té alguna cosa diferent per aportar contribuint a l'èxit".

A causa de l'èxit de PCD, Scherzinger va atreure l'atenció dels mitjans i va gravar una sèrie de duets amb una àmplia gamma d'artistes masculins. El 2005, va aparèixer en cançons de Shaggy, Vittorio Grigolo i Will Smith. El 2006 cantà juntament amb Avant al seu single "Lie About Us", i amb Diddy l'èxit "Come to me" (que també va coescriure). A la secció biogràfica del seu lloc web oficial hi diu que tothom la reconeix des del debut amb el senzill "Don't Cha", cançó que no va complir amb els seus gustos musicals. Quan se li preguntà sobre què tenia al cap com a objectius a assolir en la seva carrera en solitari, Nicole va respondre: "Algunes persones sempre tenen els seus vasos a mig omplir, però mai hi ha hagut un límit en el meu". L'objectiu del seu primer àlbum en solitari era atreure generacions més joves, exposar el veritable cor de Nicole i mostrar que no sempre va ser una dona forta i sense por.

2006-09: Her Name Is Nicole i segon àlbum de les Pussycat Dolls 
Per a més informació sobre el progrés del segon àlbum de les Pussycat Dolls, vegeu Doll Domination.

A partir de 2006 fins a finals de 2007, Scherzinger havia estat treballant en el seu àlbum debut, el qual es va titular Her Name Is Nicole. Va gravar / escriure al voltant de 75 a 100 cançons per a l'àlbum, que originalment havia de ser llançat el 2007, abans de ser endarrerit al 16 d'octubre de 2008 i posteriorment al 2009. Nicole va dir a MTV: "Sempre he dit que a les Pussycat Dolls em sento com una súper dona. Però aquest és només un dels meus alter egos. Tinc el costat vulnerable, enamoradís, que apareixerà a les meves gravacions".

Scherzinger va treballar amb una àmplia llista de productors i compositors per al seu àlbum en solitari, alguns dels quals ja havien treballat amb ella a les Pussycat Dolls. Sean Garrett i Polow da Don van treballar a "Whatever U Like" (amb T.I.), que va ser llançat com a primer senzill de l'àlbum el 24 de juliol de 2007, però no va ser massa reeixit, ja que només arribà a la 57a posició al Canadà. "Baby Love" va ser el segon single de Nicole com a solista, llançat el 10 de setembre de 2007; un tema que va ser ben rebut pel que fa a crítiques però va patir moltes comparacions amb el single de les Pussycat Dolls "Stickwitu". Baby Love no impactà massa a les llistes dels Estats Units, tot i que internacionalment el single triomfà a les llistes europees, entrant al Top 15 del Regne Unit i l'Europa continental. Va ser remixat per ser inclòs a Doll Domination com a bonus track. El tercer senzill, "Supervillain", va ser descrit com un "embús ballable amb una tornada enganxosa" i va comptar amb un interludi reggae-dancehall. Escrit per Rock City i produït per Mad Scientist, les seves melodies synthy i el ritme disc-motown més les 5 vuitenes de Scherzinger no van ser suficients per arrasar als Estats Units. El quart i últim single de Her name Is Nicole, "Puakenikeni" (un tipus de flor a Hawaii), també va ser llançat a iTunes al novembre. Aquesta va ser una producció d'Akon per fer tribut a l'herència de Scherzinger, però també fracassà pel que fa a vendes.

D'altres cançons inclouen l'aclamada "Just Say Yes", escrita per Gary Lightbody (de Snow Patrol), una cançó suau i lenta amb el seu petit pols electrònic. Nicole va dir a MTV que estava molt entusiasmada per gravar la cançó anteriorment rebutjada per Gwen Stefani: "Sóc una gran fan de la música de Snow Patrol, vaig sentir que havia de fer meu el tema. És una cançó molt forta i honesta". El cantant i productor de R&B, Ne-Yo, va donar a Scherzinger dues cançons, "Happily Never After", una balada lenta que Scherzinger va dir que la sentia com "important per a les nenes joves, ja que els donaria un missatge d'empoderament perquè sentin que mereixen alguna cosa millor". El més interessant de la cançó és que originalment va ser escrita per Britney Spears per al seu àlbum Blackout el 2007. L'altra cançó és "Save Me from Myself", una cançó molt emotiva que pot fer plorar, Schezinger va ajudar a Ne-Yo per al desenvolupament d'aquesta cançó abans de gravar-la. Una altra comentada cançó és "March", Scherzinger va dir que volia una cançó molt poderosa. "Es tracta de mai donar-se per vençut en els seus somnis i també de tot el que vaig haver de passar per arribar on sóc avui". Timbaland va produir i va aparèixer en la cançó "Physical", una cançó perfecta per escalfar i començar a ballar a la pista de ball; part de la cançó va ser utilitzada a la pel·lícula "Els 4 fantàstics i Silver Surfer". Les sessions de l'àlbum també van produir diverses cançons, incloent "When Your Falling" (co-escrita per Akon), "Power's Out" un duet amb el cantant anglès Sting (cançó que va aparèixer en un dels anuncis comercials de Revlon amb Jessica Alba) i "I M.I.S.S U", una cançó d'estil èpic composta per Pharrell Williams i produïda per The Neptunes.

El futur de l'àlbum es començà a enfonsar quan les Pussycat Dolls van llançar el seu segon àlbum Doll Domination que incloïa algunes de les cançons que inicialment havien estat gravades per a l'àlbum propi de Scherzinger, com ara "Happily Never After" i "Who's Gonna Love You", que es van col·locar a l'àlbum sense canvis, mentre que les veus addicionals van ser agregades a "When I Grow Up" abans que fos llançat com al primer senzill de Doll Domination. El 2010, durant una entrevista amb la revista X, Scherzinger va revelar que "I Hate This Part" de les Pussycat Dolls, una cançó que es va convertir en un èxit a Europa, era originalment per al seu àlbum en solitari. Christopher "Tricky Stewart" i The Dream també estaven treballant amb Scherzinger i van produir, van escriure i gravar com a mínim dues cançons per a l'àlbum. Els enregistraments coneguts, "Punch You In Your Sleep" i "I'ma Cheat", es reassignaren a l'ex-muller de The Dream, Christina Milian, per al seu quart àlbum d'estudi Elop llançat el 2010. A més es va revelar que Keri Hilson (una compositora que ha estat involucrada escrivint per a les Pussycat Dolls) havia compost una cançó anomenada "Alienated" per Scherzinger, però, quan l'àlbum va ser retardat i deixat de banda, Hilson reclamà la cançó i instantàniament la gravà amb el producte Cory Bold per al seu àlbum debut In a Perfect World ... La crítica posteriorment va elogiar la cançó pels seus "electro-blips i raps xiuxiuejants que sonaven molt atractius". Al setembre de 2009 es va confirmar que la balada "Just Say Yes" va ser reclamada per Gary Lightbody. Va ser llançada com el primer senzill de l'àlbum compilatori Up To Now de la seva banda Snow Patrol, el 2 de novembre de 2009.

Davant del retard del seu àlbum solista, al setembre de 2008 Scherzinger va dir: "Malgrat allò que les altres persones puguin escriure i dir, va ser la meva decisió d'última instància. De fet, vaig posar algunes de les meves cançons en solitari per al nou àlbum de les Pussycat Dolls, Doll Domination. Tot és qüestió del temps. Jo crec que sortirà el proper any, i serà capaç de coexistir meravellosament amb l'àlbum de les nines. No té res a veure del que has escoltat amb "Baby Love" i "Whatever U Like", i encara estic treballant en això, això és el que passa quan ets una persona perfeccionista". Va ser entrevistada per la revista Billboard a l'abril de 2009 en relació amb la seva pròpia carrera, així com els plans amb les Pussycat Dolls. Ella va dir: "l'encarnació de l'àlbum està en converses i en el procés d'escriptura". Nicole planeja entrar en l'estudi de nou després que les nines hagin finalitzat el seu tour mundial. Parlant sobre el projecte Scherzinger va dir que tornaria a treballar amb Will.i.am, Timbaland, així com amb els nous associats Lady Gaga i AR Rahman.

A l'abril de 2008, Scherzinger va gravar una versió de la cançó "Rio" de Duran Duran per a una campanya publicitària per a la marca Caress, de gel de bany. Va ser llançat un vídeo comercial, i el senzill va ser llançat a través de descàrrega digital, després de maig de 2008. El 2008, en suport de Barack Obama, va ser un dels molts músics a contribuir a una pista per Will.i.am anomenada "Yes We Can". També el 5 de setembre de 2008, Scherzinger es va unir a un elenc d'estrelles per a interpretar la cançó benèfica "Just Stand Up" a la TV en viu.

Les Pussycat Dolls van tornar a l'escena musical el 27 de maig de 2008 amb el seu nou single "When I Grow Up" que aconseguí el número 9 al Billboard Hot 100 i el número 1 al Billboard Hot Dance Club Play. La cançó va encapçalar diverses llistes europees i va esdevenir un èxit mundial. El següent single "Whatcha Think About That" amb Missy Elliott no va poder entrar entrar a les llistes dels EUA però sí que va assolir d'arribar al top 20 de diversos altres països, inclòs el Regne Unit, amb un llançament limitat.

Després d'un lleuger retard i amb dos singles de l'àlbum, Doll Domination finalment va ser llançat amb una edició estàndard i de luxe. Aquesta darrera va presentar un disc amb una cançó en solitari de cadascuna de les nines. L'àlbum va debutar en el número quatre de Billboard 200, amb 79.000 còpies venudes en la seva primera setmana, superant el seu àlbum debut PCD que va tenir una venda de 20.000 exemplars menys. Només va estar set setmanes en el top 100, en comparació amb el seu àlbum debut que va romandre en el top 100 durant gairebé un any. El gener de 2009, va tornar a entrar al top 100 després de diversos senzills més reeixits. L'àlbum en la seva forma original va donar lloc a dos altres senzills, el top 20 mundial "I Hate This Part" i el número u club song "Bottle Pop", que només va rebre un llançament limitat als EUA i Oceania. El gener de 2009 es va iniciar la seva segona gira mundial anomenada Doll Domination Tour per donar suport al seu segon any de Doll Domination. Lady Gaga va ser la telonera per les nines a Europa i Austràlia, mentre que Ne-Yo donà suport a les Pussycat Dolls en la gira de Regne Unit. A mitjans de 2009, les Pussycat Dolls van ser les teloneres de gira mundial de Britney Spears, "The Circus Starring: Britney Spears" a tota l'Amèrica del Nord.

A l'abril de 2009 Scherzinger confirmà a Billboard que l'àlbum seria rellançat per donar a més persones l'oportunitat d'escoltar-lo. A Europa, l'àlbum va ser rellançat amb tres o quatre noves cançons. A Austràlia, un recopilatori anomenat Doll Domination 2.0 va ser llançat amb sis cançons de la versió original més quatre noves cançons, mentre que al Regne Unit va rebre un EP de sis cançons anomenat Doll Domination: La mini col·lecció llançada el 27 d'abril de 2009 amb quatre de les cançons originals, més un remix i una cançó nova. L'agost de 2009, l'àlbum va ser reenvasat, una vegada més, aquesta vegada com a Doll Domination 3.0 per a incloure totes les cançons bonus prèviament en un CD amb l'àlbum original. El seu llançament es limitava a Europa i el Regne Unit, on els singles del grup havien arribat tots al top 20.

La versió reenvasada engendrà dos senzills més: el número u mundial "Jai Ho! (You Are My Destiny)" (que figurà en la banda sonora de la pel·lícula guanyadora de l'Oscar Slumdog Millionaire) i el remix euro-pop "Hush Hush" (retitulat "Hush Hush; Hush Hush") que aconseguí el top 20 de les llistes a nivell internacional. Després d'aquests singles tenir l'etiqueta "featuring Nicole Scherzinger" (en anglès, "amb Nicole Scherzinger") va despertar la gelosia d'una de les integrants de grup, Melody Thornton, durant una de les aparicions del grup en la gira de Britney Spears, generant un drama enmig de l'espectacle en viu.

Scherzinger interpretà "America The Beautiful" en la XXV edició de WWE's WrestleMania a Houston, Texas a l'estadi Reliant, el 5 d'abril de 2009. Nicole interpretà al costat del guitarrista Slash un mini-concert de rock el 2 d'octubre a Las Vegas.

2010-present: Carrera com a solista 
Scherzinger ha confirmat que ha fet una cançó amb Slash per al seu àlbum solista llançat a l'abril de 2010, Slash. El febrer de 2010, juntament amb altres artistes, Scherzinger va tornar a l'estudi per gravar "We Are The World", una cançó benèfica per a les víctimes del terratrèmol d'Haití de 2010. La cançó va debutar en la cobertura de NBC de la cerimònia d'obertura dels Jocs Olímpics de Vancouver 2010. Va ser llançada com a senzill a iTunes el 12 febrer 2010 acompanyada per un vídeo musical.

Informes sobre un segon intent d'un àlbum en solitari van començar a sorgir el gener de 2010, quan Contactmusic informà que el cantautor Ne-Yo estava treballant amb Scherzinger en un nou material. Ne-Yo li havia donat anteriorment dues cançons que ell va escriure per Her Name Is Nicole, "Happily Never After" i "Save Me From Myself". De les noves col·laboracions, ell en va dir: "ella està posant totes les seves energies en el seu nou treball".

El 26 de gener de 2010, es va revelar que Jay Sean i Scherzinger estaven treballant en alguna cosa junts en l'estudi de gravació, ja que un vídeo va ser originalment publicat a Twitter (tot i que s'ha pujat en diversos llocs d'internet) on mostra a la parella passant una bona estona en els estudis de gravació Hit Factory, en Miami, Florida. En el vídeo Scherzinger revela que ella ha estat gravant a l'estudi que Mariah Carey crec algun dels seus millors èxits, conegut com el "Estudi F", on Sean va gravar "Down" amb Lil Wayne i on Scherzinger prèviament gravà al costat de Timbaland i Keri Hilson "Scream". La parella també notà que T-Pain i Lil Wayne eren presents en l'estudi. Es desconeix si han gravat un duet i no se sap si aquesta cançó pot aparèixer en el pròxim àlbum de Jay Sean o en l'àlbum solista de Scherzinger que sortirà a la venda el 2011.

Ran Up va informar per primera vegada que Nicole tenia la intenció de llançar una nova cançó en solitari el 23 maig 2010 declarant que el senzill "Nobody Can Change Em" era una cançó d'apoderament, així que és molt semblant al material de les Pussycat Dolls. Scherzinger va descriure al senzill com "quelcom molt poderós i elevat". El primer a opinar sobre la cançó va ser Beck Bain de Idolator, dient: "Després d'escoltar la melodia pop treacly, pensem que ella té molt més per donar respecte a la seva carrera en solitari. La seva veu sona una mica més alta / cridanera del normal i la sobreproducció de la pista no ajuda en res. Sabem que ella és un boom i aquesta cançó pop genèrica no és res, encara que tingui un bonic missatge. I si Nicole vol guanyar-se el suport del públic, probablement hauria de llançar una cançó amb una mica d'atractiu sexual i deixar els missatgets bondadosos, perquè no li queden bé". No obstant això, a Amos Barsha de la revista New York, li va agradar molt la cançó dient que "no hi ha gens de sensualitat/sexualitat Pussycat Doll aquí". Nobody Can Change mai es va llançar a la venda després de la seva estrena radiofònica, ja que Nicole tenia plans de fer un altre tipus de música.

Mesos després, l'agost de 2010, productor d'electro-pop RedOne, més conegut per haver creat èxits a Lady Gaga, va ser entrevistat per la BBC. En l'entrevista va revelar que havia estat treballant en l'àlbum solista de Nicole Scherzinger afirmant: "Acabo d'acabar el seu àlbum. El seu últim no va sortir a la venda perquè era un popurri d'hamburgueses, menjar ràpid. Una de McDonald's, una altra de Burger King, i així successivament. Tenia bon gust, tenia bon ritme, però no era consistent. La gent es tornarà boja amb el seu nou disc, el seu nou so, perquè aquesta és la seva veritable identitat". Scherzinger va confirmar aquests rumors en una entrevista amb la revista X al setembre de 2010. En referència amb el seu anterior àlbum com a solista, Her Name Is Nicole, ella va dir: "En realitat, va ser la meva decisió de no treure-'l, no de la meva discogràfica, la meva discogràfica sempre em donà suport en tot moment. He estat treballant amb RedOne, la qual cosa és un honor. Ell és un productor i músic increïble. Ha fet unes cançons sorprenents amb Lady Gaga. Ara hi ha algú amb el 'Factor X'. No puc tocar GaGa o RedOne en aquest espai, però sé que hem creat una cosa única. Finalment el veritable primer single en solitari de Nicole, Poison, sota una intensa producció de RedOne i el seu equip, es va estrenar a la BBC Radio 1, a la seva pàgina web oficial i en el seu compte de YouTube el 14 d'octubre de 2010. El senzill es va llançar a la venda el 28 de novembre de 2010. Una fotografia del vídeo musical va ser revelada per MTV, mostrant la Scherzinger vestida de manera poderosa i atractiva. Poison és el primer senzill del nou àlbum en solitari de Nicole i va aconseguir la 1a posició d'iTunes UK, la 3a al Regne Unit, la 1a a Escòcia i la 1a a Macedònia, convertint-se en el single més reeixit de Scherzinger fins al moment.

El 18 de novembre de 2010, es va unir a l'escenari amb Prince en el seu concert a Abu Dhabi. En treballar amb RedOne, també va fer un duet amb el seu preferit Mohombi que s'inclourà en el seu àlbum debut, Movemeant, el duet va rebre el nom de "Coconut Tree". De la setmana del 28 de novembre fins al 4 de desembre de 2010, Scherzinger va estar a Regne Unit promocionant el seu senzill Poison, en diferents programes com The X Factor, Daybreak, This Morning, Koko Pop, The Alan Titchmarsh Show, entre altres, a més d'aparèixer en el concert Jingle Bell Ball a l'estadi de Londres O2 Arena.

El segon senzill del seu proper àlbum en solitari, és "Your say Hold Your Breath", amb molt bones crítiques. Serà llançat a la venda el 20 de març de 2011. El 2 març de 2011, el tabloide britànic The Sun va publicar com a exclusiva la portada de l'àlbum i la data de llançament, aquest àlbum porta el nom de "Killer Love" i serà llançat al Regne Unit el 20 de març de 2011.

Altres aventures 
Scherzinger ha fet aparicions menors com a actriu, encara que cal destacar que ha tingut una infinitat d'aparicions en innombrables sèries i pel·lícules. Ella va aparèixer en la comèdia de televisió, Half & Half, My Wife and Kids i la pel·lícula de 2003 Love Your say Cost a Thing. També va tenir un paper l'any 2001 com una de les integrants d'Eden's Crush, Popstars, en l'episodi "Finally!" De la sèrie Sabrina, la bruixa adolescent, en Wanda at Large, Chasing Papi, Be Cool i Cane. Nicole va ser la veu de Dora Maddingly, un fantasma que és una princesa, com Ventafocs que pot transformar-se en un drac en l'episodi "Beauty Marked" de la sèrie de televisió Danny Phantom. Scherzinger havia d'interpretar un dels papers principals en la pròxima pel·lícula amb el filipí Manny Pacquiao, campió de boxa, juntament amb el lluitador professional Dave Batista. Estava a punt de ser la protagonista, la núvia del filipí campió, però per algun motiu rebuig la proposta i el seu paper se li va donar a l'actriu filipina Ruffa Mae Cinquè. Nicole també va fer una aparició en la sèrie de Nickelodeon Big Time Rush com ella mateixa el 2009.

El 2006, va ser la imatge de "Brench Body" una marca comercial de roba interior d'origen filipina i l'octubre de 2008, va promoure el xampú i condicionador Clear. Ambdós anuncis van ser emesos en tot el sud-est asiàtic. Ella va aparèixer en un comercial de sabatilles Nike amb el jugador de bàsquet LeBron James. El 2010, va fer un comercial per a la campanya C & A al Brasil. És important aclarir que a principis del 2010 Scherzinger va signar contracte amb una de les millors agències de models del món, Wilhelmina Models. A finals de 2009, es va informar que estava treballant amb Andrew Lloyd Webber per a la seqüela del Fantasma de l'Òpera, Love Never Dies.

El desembre de 2009, Scherzinger va ser jutge per a un reality show anomenat The Sing-Off de la cadena de televisió NBC, juntament amb el cantant i compositor Ben Folds i Shawn Stockman, membre de la banda Boyz II Men. El xou va ser conduït pel cantant Nick Lachey. El rol de Scherzinger era criticar els participants i votar en les eliminacions, menys a la ronda final, que es determina pel vot del públic. A la final de la primera temporada, Scherzinger interpretar "You Your say Own Em" amb els finalistes de la competència, els Beelzebubs de la universitat Tufts. Ella retorn al seu paper com a jutge per a la segona temporada de The Sing-Off al desembre de 2010.

L'1 de març de 2010, es va anunciar que Scherzinger seria una de les celebritats concursants de la desena temporada de Dancing With The Stars i la seva parella va ser Derek Hough, guanyador de la setena temporada. El 25 maig 2010 Nicole va guanyar la desena temporada de Dancing With The Stars al costat de Derek. El 4 de juny de 2010, es va informar que Nicole assumiria el paper de Maureen en la producció de Hollywood Bowl de l'obra musical Rent, dirigida per l'actor Neil Patrick Harris. Ella exercici el seu paper els dies 6 i 8 d'agost de 2010, amb grans crítiques a favor d'ella, qualificant com una de les dones més talent de tot Hollywood.

L'1 de juliol de 2010, MTV va informar als mitjans de comunicació que Simon Cowell, va contractar Scherzinger com a jutge convidada per la setena temporada del reality show anglès The X Factor després que la jutgessa Dannii Minogue es trobava ocupada en la seva maternitat. Els seguidors de Cheryl Cole, també jutgessa de X Factor, havien dit anteriorment que Scherzinger "no es destaca". Després, el 9 de juliol, com estava previst, Scherzinger aparèixer com jutgessa en les audicions de Manchester. Segons The Daily Mail és una de les diverses celebritats que és considerada per a un paper en la versió americana de X Factor, ja que Nicole va sorprendre a tots en Regne Unit de la manera que jutjava als concursants i per la seva immensa bellesa augmentant les audiència de X Factor (cosa que ni Katy Perry ni Pixie Lott, que també van ser jutges, no van poder fer) i aconseguint una infinitat de seguidors britànics. Després dels elogis dels productors del programa, se li va demanar a Scherzinger que tornés novament com a jutge convidada, ja que la jutge permanent Col havia contret malària. Un dels seus companys jutges i permanent membre de la consola Louis Walsh, elogi a Scherzinger dient: "El meu favorit era sens dubte Nicole a qui mai havia conegut abans. Aquesta noia té el Factor X en tots els sentits. Ella només ho va aconseguir, va ser molt impressionant i encaixo en tot perfectament ". El conductor del programa, Dermot O'Leary, també va elogiar a Scherzinger dient que va ser el seu jutge convidat favorit. "Era brillant, fet a mida per a ella i divertida també. Ens va sorprendre a tots per la seva bellesa". Scherzinger deixo la seva marca a la competició després que ella va convèncer els productors un canvi d'edats en les categories d'avaluació. Segons rumors, Nicole podria ocupar un lloc com a jutge en la versió americana o sinó en la versió anglesa com a jutge permanent, ja que es dubta si Simon Cowell i Cheryl Cole estarien en la temporada anglesa d'aquest any per la seva participació en l'americana.

Nicole va fer una aparició en la sèrie How I Met Your Mother en l'episodi nou de la sisena temporada fent de l'ex-millor amiga de Robin. També ha gravat una nova versió del tema musical "GoldenEye" originalment cantada per Tina Turner, per al videojoc de 2010 GoldenEye 007. La cançó sona durant la introducció del videojoc. Actualment Scherzinger està interpretant a una súper vilana anomenada Lilly en la pròxima pel·lícula Homes de Negre 3, que serà llançada el 25 de maig de 2012.

Vida personal 
Nicole va ser parella des del 2001 fins al 2004 amb el cantant Nick Hexum. Des del 2005 fins al 2007 va sortir amb l'actor Talen Torriero. El 2007, Nicole conèixer durant un concert a la seva actual parella, el campió # 1 del món de Fórmula 1 2008, Lewis Hamilton. Ells van trencar durant uns mesos a finals del 2009 però van tornar a principis del 2010. Fonts fiables diuen que Nicole i Lewis estan molt enamorats, no poden deixar de cridar i pateixen com bojos quan estan separats per qüestions laborals.

Nicole s'ha destacat força pels seus serveis socials a les comunitats de baixos recursos, així com la seva ajuda als nens discapacitats. Durant una entrevista el 2010, Nicole va confirmar que tenia una tia amb síndrome de Down i que això l'ha estovat moltíssim des de sempre i gràcies a la seva tia aprendre a créixer com a persona. El seu somni més gran seria obrir un campament musical per les persones i nens amb síndrome de Down. A més d'això, Scherzinger va ser voluntària social a Tijuana, Mèxic a l'octubre de 2010. Ella també va participar en campanyes contra el càncer de mama.

Discografia 
La cantant i compositora nord-americana Nicole Scherzinger va començar la seva carrera després d'una audició per al reality show Popstars, on es guanya un lloc en el grup femení Eden's Crush. El grup va tenir èxit als Estats Units però es va dissoldre quan el seu segell discogràfic, London Records, va caure en ruïna. Temps després, Nicole es va unir a les Pussycat Dolls, un grup burlesc de Los Angeles, llançant el seu àlbum debut PAD el 2005 sota el segell discogràfic Interscope Records. La seva discografia com a solista va començar el 2006 quan va començar a fer duets amb diversos artistes masculins d'arreu del món. Els seus granaciomes com a solista inclouen un àlbum d'estudi mai llançat a la venda, Her Name Is Nicole, dotze singles oficials, sis d'ells com a artista convidada-nou aparicions en altres àlbums. Al costat de la seva carrera en solitari, Scherzinger continuar gravant amb les Pussycat Dolls com a cantant principal del grup fins que va abandonar el grup el 2010 per a perseguir la seva carrera en solitari llançat un àlbum com a solista el 2011.

Premis i nominacions

Curiositats 
 És addicta a la xocolata.
 Podria haver estat la vocalista femenina dels Black Eyed Peas, però perquè ja estava amb les Pussycat Dolls el fet no es va poder concretar. El seu lloc va ser ocupat per na Fergie.
 Els dies 18 i 19 de setembre de 2010, Nicole va ocupar el núm.1 dels trending topic mundial a Twitter, per la seva participació en el programa britànic "The X Factor".
 La cançó "The Beautiful People" cantada per Christina Aguilera de la banda sonora de la pel·lícula Burlesque va ser originalment co-escrita i gravada per Nicole per ser llançada com al seu primer senzill, tot i que per raons desconegudes el llançament no es va arribar a concretar.

Referències

Enllaços externs 

 

Persones d'Honolulu
Actors de cinema hawaians
Cantants hawaians
Cantants pop estatunidencs
Cantants de hip hop estatunidencs
Cantants de rhythm and blues estatunidencs
Cantants de rock estatunidencs
Pianistes estatunidencs
Compositors estatunidencs
Ballarins estatunidencs
Models hawaians
Ballarins oceànics
Actors de cinema oceànics
Antiavortistes
Cantants en anglès